Теоре́ма Вариньо́на:

 Теорема Вариньона (механика)
 Теорема Вариньона (геометрия)